Provins est une commune française et peut être également un nom ou un pseudonyme.

Personnes 
 Thibaut de Provins (1039 - 1066), ermite médiéval.
 Guiot de Provins (), poète médiéval.
 Pacifique de Provins (1588 - 1648), religieux français.
 Michel Provins (1861 - 1928), écrivain français et directeur de revue.
 Marguerite Burnat-Provins (1872 - 1952), écrivain français.
 Jacques Provins (1914 - 1979), acteur et animateur radio.

Société 
 Provins (entreprise), entreprise suisse.